Devonport – dawne miasto w Wielkiej Brytanii, obecnie część Plymouth, mieszcząca stocznię i bazę marynarki wojennej HMNB Devonport
 Devonport – stacja kolejowa w Plymouth
 Devonport – miasto w Australii (na Tasmanii)
 Devonport – miasto w Nowej Zelandii